Death Bed ou Deathbed, signifiant « lit de mort » en anglais, est notamment le titre de :

 , film américain d'horreur de George Barry, sortie en 1977.
 Death Bed, film d'horreur américain de Danny Draven, sorti directement en vidéo en 2002
 , roman de Rudyard Kipling de 1918.
 Deathbed chanson de Relient K de l'album Five Score and Seven Years Ago sortie en 2008.
 Deathbed chanson de There for Tomorrow de l'album A Little Faster sortie en 2009.